Iro är ett berg i Sydsudan.   Det ligger i delstaten Eastern Equatoria, i den sydöstra delen av landet, 110 km sydost om huvudstaden Juba. Toppen på Iro är  meter över havet.

Terrängen runt Iro är platt. Den högsta punkten i närheten är Lokiri,  meter över havet och  km norr om Iro. Trakten är glest befolkad, och det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Berg i Eastern Equatoria
Berg i Sydsudan högre än 1000 meter över havet